Amerikai Egyesült Államok
 Wauconda (Illinois)
 Wauconda (Washington)